Натуральне число 1744
 1744 рік до нашої ери
 1744 рік нашої ери